Magnus Molin (* 21. August 1979) ist ein schwedischer Tischtennisspieler. Er gewann zweimal die Jugendeuropameisterschaft, nahm an drei Weltmeisterschaften teil, wurde zweimal Mannschafts-Europameister und spielte in der deutschen Bundesliga.

Werdegang 
Erste internationale Erfolge erzielte Magnus Molin bei Jugend-Europameisterschaften, bei denen er sechs Medaillen holte: 1994 und 1996 wurde er Jugendeuropameister im Einzel, 1994 zudem noch mit der schwedischen Mannschaft. 1995 und 1997 erreichte er im Einzel das Endspiel. Im Doppel mit dem Italiener Umberto Giardina wurde er 1994 Zweiter.

Bei den Erwachsenen wurde er 1999, 2001 und 2003 für die Weltmeisterschaften nominiert. Dabei kam er 2001 im Teamwettbewerb bis ins Halbfinale. Bei den Europameisterschaften gewann er 2000 und 2002 mit der Mannschaft Gold.

2001 wechselte Molin von schwedischen Verein Malmö FF (vorher Solleftea BTK, BTK Stratos, Lyckeby BTK) in die deutsche Bundesliga zu Borussia Düsseldorf. Hier war er in der Saison 2002/03 am Gewinn der deutschen Meisterschaft beteiligt. Ein 2004 geplanter Wechsel zum TTC Karlsruhe-Neureut kam nicht zustande, da dieser Verein seine Mannschaft aus der Bundesliga zurückzog. Stattdessen ging Molin zu dem spanischen Klub San Sebastian de los Reyes. 2005 wurde er vom Bundesligaaufsteiger Werder Bremen verpflichtet, 2006 schloss er sich dem TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell und ein Jahr später dem SV Plüderhausen an. 2010 kehrte er nach Schweden zum Verein Kävlinge BTK zurück.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Schwede
Geboren 1979
Mann